Elks Lodge Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Elks Lodge Building (Michigan), NRHP-Nr. 78001497
 Elks Lodge Building (New Mexico), NRHP-Nr. 85000377
 Elks Lodge Building (Oklahoma), NRHP-Nr. 80003284